Newark Castle kan refere til flere artikler:
 Newark Castle (Fife), Skotland
 Newark Castle (Nottinghamshire), England
 Newark Castle railway station, Nottinghamshire
 Newark Castle (Port Glasgow), Inverclyde, Skotland
 Newark Castle (Selkirkshire), Skotland
 Newark Castle (South Ayrshire), Skotland